Аројо дел Сауз има више значења:

 Аројо дел Сауз, Ел Асерадеро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Аројо дел Сауз (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику